Светлая Заря — название населённых пунктов.

Азербайджан 
 Светлая Заря — название села Муган Джалилабадского района до 2001 года.

Белоруссия 
 Светлая Заря — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Светлая Заря — село в Третьяковском районе Алтайского края.
 Светлая Заря — село в Курганинском районе Краснодарского края.
 Светлая Заря — посёлок в Болховском районе Орловской области.